Franciszek Adamczyk (dyrygent) (1875–1931) – polski dyrygent
 Franciszek Adamczyk (1894–1936) – podoficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, starszy sierżant pilot
 Franciszek Adamczyk (1903–1936) – pilot cywilny
 Franciszek Adamczyk (ur. w 1952) – polityk i samorządowiec, poseł na Sejm i senator.